Mållsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mållsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (49,7 ha)
Mållsjön, Bohuslän, sjö i Uddevalla kommun,  (21,2 ha)

Se även
Målsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn